US Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 30. august - 12. september 2021 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 141. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2021. Kvalifikationen i singlerækkerne spilledes samme sted den 24. - 27. august 2021.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Daniil Medvedev, som i finalen besejrede Novak Djokovic med 6-4, 6-4, 6-4, og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere efter at han tidligere havde tabt to grand slam-finaler i herresingle. Medvedev tabte blot et enkelt sæt i løbet af turneringen og blev den første russiske vinder af en grand slam-titel i herresingle, siden Marat Safin vandt Australian Open 2005. Novak Djokovic havde vundet de tre første grand slam-titler i herresingle i 2021 og havde altså muligheden for at opnå en grand slam i herresingle som den første spiller siden Rod Laver i 1969. Det lykkedes som nævnt ikke, men i stedet kunne han glæde sig over at han med finalepladsen tangerede af Roger Federers rekord på 31 grand slam-finaler i herresingle. 

Damesingleturneringen var præget af mange overraskelser, og titlen blev vundet af 18-årige Emma Raducanu, der i finalen besejrede 19-årige Leylah Fernandez med 6-4, 6-3, og som spillede sig igennem mesterskabet uden sættab. Sejren var Raducanus første turneringssejr på WTA Tour, og hun var den fjerde kvinde i den åbne æra - og den første siden Iga Świątek ved French Open 2020 - der vandt en grand slam-titel som sin første WTA-titel. Raducanu havde egentlig ikke kvalificeret sig til direkte mesterskabet pga. sin ranglisteplacering som nr. 150 men havde opnået adgang til hovedturneringen ved at vinde sin sektion af kvalifikationsturneringen. Den 18-årige brite blev den første kvalifikant nogensinde i en grand slam-finale, og dermed også den første kvalifikant, der vandt en grand slam-titel, og hun var også den første kvalifikant, der nåede frem til en semifinale i single ved US Open. Hun var den lavest rangerede vinder af en grand slam-titel, siden den tidligere verdens-etter Kim Clijsters i sit comeback som urangeret vandt US Open i 2009. Og Raducanu blev den første britiske kvinde, der vandt en grand slam-titel i single, siden Virginia Wade vandt Wimbledon-mesterskabet i 1977. Han var også den yngste grand slam-vinder, siden Marija Sjarapova vandt Wimbledon i 2004 som 17-årig. Kampen mod 19-årige Leylah Fernandez var den første grand slam-finale mellem to teenagere, siden Serena Williams slog Martina Hingis i US Open-finalen i 1999, og den første grand slam-finale i damesingle med to useedede spillere i tennissportens åbne æra. 

Herredoubletitlen gik til Rajeev Ram og Joe Salisbury, som dermed vandt US Open-mesterskabet i herredouble for første gang. I finalen vandt den fjerdeseedede amerikansk-britiske duo med 3-6, 6-2, 6-2 over Jamie Murray og Bruno Soares, der var seedet som nr. 7. Både Ram og Salisbury vandt dermed deres anden grand slam-titel i herredouble, efter at de havde vundet deres første titel ved Australian Open 2020. For Rajeev Ram var sejren den fjerde grand slam-titel i hans karriere, eftersom han tidligere også havde vundet to mixed double-titler. Joe Salisbury havde én grand slam-titel i mixed double på cv'et, så for ham var det karrierens tredje grand slam-titel.

Joe Salisbury vandt også mixed double-mesterskabet, idet han sammen med Desirae Krawczyk i finalen besejrede Giuliana Olmos og Marcelo Arévalo. Krawczyk havde tidligere på året vundet mixed double-titlen ved French Open og Wimbledon, og hun blev dermed den første spiller siden Mahesh Bhupathi i 2005, der vandt tre grand slam-titler i mixed double i træk, og den blot syvende spiller i den åbne æra, der vandt tre ud af de fire mixed double-titler på en sæson. Sejren var hendes tredje grand slam-titel i karrieren. Triumfen i New York City var Salisburys anden grand slam-titel i 2021 efter at han tidligere havde vundet Frenh Open-mesterskabet sammen med netop Desirae Krawczyk. Dermed nåede briten op på fire grand slam-titler i karrieren, eftersom han tidligere også havde vundet to herredoubletitler. Dagen inden mixed double-finalen havde Salisbury også vundet herredoublefinalen, og han blev dermed den første spiller, der vandt både herredouble- og mixed double-titlen ved US Open, siden Bob Bryan udførste den bedrift i 2010. 

Mesterskabet i damedouble blev vundet af Samantha Stosur og Zhang Shuai, der i finalen besejrede Cori Gauff og Catherine McNally med 6-3, 3-6, 6-3, og den australs-kinesiske duo vandt dermed deres anden grand slam-titel som makkere, efter at de tidligere havde sejret ved Australian Open i 2019. Stosur vandt US Open-mesterskabet i damedouble for anden gang, efter at hun i 2005 med Lisa Raymond som makker havde vundet titlen for første gang. Det var australierens fjerde grand slam-titel i damedouble i karrieren og hendes ottende grand slam-titel i alt. Zhang vandt sin første US Open-titel i damedouble og sin anden grand slam-titel i karrieren. Både Cori Gauff og Catherine McNally var i deres første grand slam-finale.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2021 androg $ 57.462.000, hvilket var en stigning på 7,7 % i forhold til året før. I 2020 var mesterskabet imidlertid blevet gennemført med et laverede deltagerantal pga. COVID-19-pandemien, idet det blev afviklet uden kvalifikation i singlerækkerne, med et halveret deltagerfelt på 32 par i herre- og damedoublerækkerne, og mixed double-rækken blev helt aflyst.

Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg $ 53.762.000, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i rækkerne for kørestolstennis androg $ 600.000. Derudover var der afsat $ 3.100.000 til per diem-udbetalinger og hoteludgifter.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021